Contea di Tioga o Tioga County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Tioga (New York)
 Contea di Tioga (Pennsylvania)